Cristiano Augusto do Palatinado-Sulzbach (; Sulzbach, 26 de julho de 1622 – Sulzbach, 23 de abril de 1708) foi um nobre alemão da Casa de Wittelsbach, que foi Duque do Palatinado-Sulzbach, de 1632 até 1708.

Vida 
Cristiano Augusto nasceu em Sulzbach em 1622, como o filho mais velho de Augusto, Conde Palatino de Sulzbach. Ele sucedeu seu pai em 1632. Cristiano Augusto foi um governante tolerante. Ele concedeu aos seus cidadãos o direito de escolher a sua denominação cristã e introduziu o simultaneum, onde católicos e protestantes podiam fazer sua liturgias com diferentes clérigos. Em 1666, ele permitiu aos judeus se estabelecerem no Ducado de Sulzbach. Sob seu governo, Sulzbach também se tornou um centro intelectual e local de uma significativa indústria de impressão regional.

Ele tinha uma estreita relação com sua neta, Sibila de Saxe-Lauemburgo, esposa de Luís Guilherme de Baden-Baden e Regente dos domínios de seus filhos.

Cristiano Augusto faleceu em Sulzbach, em 1708 e foi sepultado na Igreja de Santa Maria, em Sulzbach.

Casamento e descendência 
Cristiano Augusto casou-se com Amália de Nassau-Siegen (12 de setembro de 1615 – 24 de agosto de 1669), filha do Conde João VII, em 27 de março de 1649, e teve os seguintes filhos:

 Edviges do Palatinado-Sulzbach (15 de abril de 1650 – 23 de novembro de 1681), casou-se em 9 de abril de 1668, com o Duque Júlio Francisco de Saxe Lauemburgo. 
 Amália (31 de maio de 1651 – 11 de dezembro de 1721).
 João Augusto Hiel (11 de dezembro de 1654 – 14 de abril de 1658).
 Cristiano (14 de agosto de 1656 – 9 de novembro de 1657).
 Teodoro Eustáquio (14 de fevereiro de 1659 – 11 de julho de 1732), casado com a Landegravina Maria Leonor de Hesse-Rotenburg e teve descendência.

Antepassados 

Nascidos em 1622
Mortos em 1708
Casa de Wittelsbach
Duques de Sulzbach